Обвязка — может означать:

 Обвязка — этап упаковки.
 Обвязка — элемент скалолазного и альпинистского снаряжения.
 Обвязка — в сантехнике: комплекс работ по подключению оборудования к инженерной системе.
 Обвязка — элементы, предназначенные для соединения каких-либо строительных деталей или частей какого-либо сооружения (обвязка оконных переплётов, обвязка деревянного дома).
 Обвязка (в электронике) — элементы, соединённые по схеме, необходимой для подключения и нормальной работы микросхемы в составе какого-либо устройства.